Phrae United Football Club () ist ein professioneller thailändischer Fußballverein aus Phrae, der in der Thai League 2, der zweithöchsten thailändischen Spielklasse, spielt.

Vereinsgeschichte 
Gegründet wurde der Verein im Jahre 2009. Er startet in der dritten Liga, der Regional League Division 2. Hier spielte er von 2009 bis 2016 in der North-Region. Mit Eintreten der Ligareform 2017 spielt der Verein ebenfalls in der dritten Liga, der heutigen Thai League 3. Seit 2017 spielt der Verein in der Upper-Region. 2019 wurde der Verein Vizemeister der Upper Region und stieg in die Thai League 2 auf.

Erfolge 
 Thai League 3 - Upper
 2019 - Vizemeister

Stadion 
Der Verein trägt seine Heimspiele im Huaimah Stadium () in Phrae aus. Das Mehrzweckstadion hat ein Fassungsvermögen von 2500 Personen.

Spielstätten

Spieler 
Stand: 24. Januar 2023

Trainer 
Stand: Februar 2021

Beste Torjäger ab 2016

Saisonplatzierung

Sponsoren

Weblinks 
 
 
 
 Phrae United FC in der Datenbank von thaileague.co.th
 Phrae United FC in der Datenbank von globalsportsarchive.com
 Phrae United FC bei facebook.com

Einzelnachweise 

Phrae United, FC
Gegründet 2009
Sport (Phrae)